Grootrivier (Meiringspoort) - bereikt door de Meiringspoort de Olifantsrivier
 Grootrivier (Oost-Kaap) - mondt uit in de Gamtoosrivier
 Grootrivier (Zuid-Kaap) - mondt uit in de Gouritsrivier